(449) Гамбурга  () — относительно крупный астероид главного пояса, который принадлежит к спектральному классу C. Он был открыт 31 октября 1899 года немецкими астрономами Максом Вольфом и Фридрихом Швассманом в обсерватории Хайдельберг и назван в честь немецкого города Гамбург

В 1990-х НАСА рассматривала возможность направления космической миссии к астероиду, в том числе при поддержке McDonald’s.

В июле 2013 года состоялось покрытие астероидом звезды HIP 1424.

По измерениям B. Carry размеры этого астероида чуть меньше — 66,76 км, а масса равняется (1,57 ± 1,40) кг.

См. также 
 Список астероидов (401—500)
 Классификации малых планет

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Астероиды, открытые Максом Вольфом
Астероиды, открытые Фридрихом Швассманом